Ла Јука има више значења:

 Ла Јука (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Јука (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јука (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јука (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику